Wienholtz ist der Familienname folgender Personen: 

 Ekkehard Wienholtz (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Wienholtz (1864–1952), deutscher Politiker (DHP)